Физикс Уърлд е месечно печатно списание на членовете на Британското научно общество, което излиза ежемесечно и в електронен вид. Започва да се издава от 1988 г. Обхваща всички области на физиката: теоретична и приложна, промишлена и преподавателска. Основано е през 1988 г. от Ай Оу Пи Пъблишинг и оттогава е един от лидерите в областта на физиката. През 2005 г. броят на абонаментите достига 35 000. Главен редактор е Матин Дурани, редактор на новините е Майкъл Банкс, онлайн редактори са Тами Фриман, Хамиш Джонстън и Маргарет Харис, които подготвят електронния вариант на изданието (www.physicsworld.com), а Тушна Комисариат е редактор на обзорите.

Ежегодно от 2009 г. насам списанието присъжда две награди – Пробив на годината и Книга на годината.

Съдържание 
 Преглед на международните научни новини
 Обзори от известни световни учени и научни журналисти по актуални проблеми на физиката
 Свободни работни места във физичните лаборатории и университетите
 Интервюта със световноизвестни учени
 Обзор на книжните издания

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Физикс Уърлд

Физични списания
Научни списания във Великобритания
Интернет списания
Култура в Бристъл